Marx este un nume de famile german comun. Articolul se poate referi la:

 Karl Marx, filozof politic german (1818-1883)
 Vezi de asemenea Marxism
 Wilhelm Marx, politician german și cancelar (1863-1946)
 Frații Marx, comedianți americani:
Groucho - Julius Henry Marx (1890-1977)
Chico - Leonard Marx (1887-1961)
Harpo - Adolph Arthur Marx (1888-1964)
Zeppo - Herbert Marx (1901-1979)
Gummo - Milton Marx (1892-1977)
 Louis Marx and Company, fabricant american de jucării
 Richard Marx, cântăreț

De asemenea:

Karl-Marx-Stadt (Chemnitz), oraș în Germania (Răsăriteană), (1953-1990)